Алекса́ндр Никола́евич Гаврилю́к (род. 1984, Харьков) — украинский и австралийский пианист. Проживает в Австралии.

Гаврилюк — победитель Международного конкурса молодых пианистов памяти Владимира Горовица (1999), Международного конкурса пианистов в Хамамацу (2000), Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна (2005).

Записал пять концертов Сергея Прокофьева с Сиднейским симфоническим оркестром под управлением Владимира Ашкенази. Выступал с Юрием Симоновым, Михаилом Плетнёвым, Владимиром Спиваковым и другими дирижёрами.

В 2004 году участвовал в обвинении своего учителя Виктора Макарова в сексуальных домогательствах; Макаров был осуждён на длительный тюремный срок, однако при пересмотре дела оправдан судом присяжных. В связи с одним из московских концертов Гаврилюка ряд музыкантов заявил о необходимости бойкотировать его выступления.

Примечания

Ссылки 
 Александр Гаврилюк  Belcanto.ru
 Александр Гаврилюк: «Рахманинов — это особая планета» . Интервью «Нашей газете» (Швейцария).